Radegundiskirche oder Kirche St. Radegund ist ein Name von Kirchen, Kapellen, und Klosterkirchen, die dem Patrozinium der heiligen Radegunde von Thüringen, der Schutzheiligen der Weber und Töpfer, unterstellt sind. Gedenktag ist jährlich der 13. August.

Nach ihrer Heiligsprechung im 9. Jahrhundert wurden ihr in Frankreich etwa 150 Kirchen geweiht; später auch in England, Österreich, Belgien, Italien, Kanada und im Kongo. In Mitteldeutschland, ihrer Heimat, gab es nur drei Kirchen oder Kapellen mit dem Patrozinium der hl. Radegundis.
Hauptkirche ist die Abteikirche Sainte-Croix de Poitiers, Frankreich, ihre Grablege.
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä. sowie zentrale Wallfahrtskirchen

Liste

Belgien 
 Église Sainte-Radegonde, Louvignies
 Sainte-Radegonde, Kapelle der ferme-château Sainte-Rolende, Villers-Poterie

Deutschland 
 St. Radegundis (Gössenheim), Bayern
 Radegundiskapelle in der St. Lukas in Mühlberg (Thüringen)
 Kirche St. Johannis und Radegundis in Wiefelstede (Niedersachsen)
abgegangen:
 Radegundiskirche der Königspfalz Helfta in Eisleben-Helfta (Sachsen-Anhalt)

Frankreich  
Orte A–Z
 Église Sainte-Radegonde de Bilazais, Oiron, Département Deux-Sèvres
 Église Sainte-Radegonde de Giverny, Département Eure
 Ste-Radegonde (Jard-sur-Mer), Département Vendée
 Église Sainte-Radegonde, Missy-sur-Aisne, Département Aisne
 Église Sainte-Radegonde de Poitiers, Église abbaye Sainte-Croix de Poitiers ( Grabeskirche)
 Église Sainte-Radegonde de Riantec, Département Morbihan
 Église fortifiée de Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Aveyron
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Charente-Maritime
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Deux-Sèvres
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Dordogne
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Gers
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Gironde
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radegonde, Département Saône-et-Loire
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radégonde, Département Vienne
 Église Sainte-Radegonde, Sainte-Radégonde-des-Noyers, Département Vendée
 Église Sainte-Radegonde de Talmont, Talmont-sur-Gironde, Département Charente-Maritime
 Église Sainte-Radegonde, Theil-Rabier, Département Charente
verfallen oder abgegangen:
 Église Sainte-Radegonde, Plaques in Nantes, Nantes

Italien 
 Chiesa Parrocchiale dei Santi Michele e Radegonda di Roatto

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche Radweg in Feldkirchen 
 Filialkirche St. Radegund (Ruden)
 Pfarrkirche Hohenfeld in Straßburg (Kärnten)
 St. Radegund in Wiesen, Gemeinde Lesachtal

Niederösterreich
 Radegundiskirche Katzelsdorf
 Pfarrkirche Matzendorf

Oberösterreich
 Pfarrkirche St. Radegund (Oberösterreich)

Steiermark
 Pfarrkirche hl. Radegundis, St. Radegund bei Graz
 Pfarrkirche Hartmannsdorf
 Filialkirche St. Radegund am heiligen Wasser, Gemeinde Kainach bei Voitsberg

Slowenien 
 Cerkev sv. Radegunde, Breg,  Žirovnica

Vereinigtes Königreich 
 St. Radegund, Grayingham

Schweiz 

 Der heiligen Radegundis geweihter Altar aus dem 15. Jahrhundert in einer Sandsteinhöhle unter der Kirche Ferenbalm BE

Weblinks

Einzelnachweise 

 
Radegund